Социалистический — название населённых пунктов в России:

 Социалистический — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Социалистический — населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Оричевском районе Кировской области.
 Социалистический — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.